Daucus hispidissimus är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Daucus hispidissimus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
hispidissimus